Msta – rzeka w Rosji
 2A65 Msta-B – rosyjska haubicoarmata holowana
 2S19 Msta-S – rosyjska haubicoarmata samobieżna